FLV est un code qui peut désigner :
  : aéroport situé à Fort Leavenworth, au Kansas, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports ;
 Flash Video ou .flv : format de fichier utilisé sur Internet pour diffuser des vidéos via le lecteur Adobe Flash Player, avant son abandon fin 2020.